Чемпионат Европы по водному поло среди женщин 1997 — 7-й Чемпионат Европы по водному поло проходил с 13 по 22 августа 1997 года в городе Севилья (Испания).

Формат турнира 
В турнире участвовало 12 команд, групповой этап разделён на две группы. В группе А и В участвовало по 6 команды. Первые две команды переходят в полуфинал, а команды занявшие 3-6 место играли в матчах за 11, 9, 7 и 5 место.

Сборные 

 Группа А
 
 
 
 
 
 

 Группа B

Групповой этап

Группа А

Группа В

Плей-офф

1/4 финала

1/4 финала. Матчи за 5-8 место

1/2 финала

Матч за 11 место

Матч за 9 место

Матч за 7 место

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Итоговое положение

См. также 
 Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин 1997

Ссылки 
 
 

Международные соревнования по водному поло в Испании
1997
1997 год в водном поло
Август 1997 года
Спорт в Испании в 1997 году
Международные спортивные соревнования в Севилье
водное поло